Zeppola – nome di diversi dolci italiani
 Zeppola – frittella salata campana
 Zeppola – fritto di patate calabrese
 Zeppola di riso – dolce fritto catanese
 Zeppola – difetto di pronuncia